Opening pode ser:

Opening Doors
Opening day
Opening Doors Within
The Opening of Misty Beethoven

Desambiguação